Сарапульцев — фамилия; имеет женскую форму Сарапульцева.
 Сарапульцев, Егор Андреевич (1910—1993) — бригадир электромонтёров Верхне-Тагильской ГРЭС Свердловского совнархоза Свердловской области, Герой Социалистического Труда.
 Сарапульцев, Пётр Алексеевич (род 1947) — советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Сарапульцев, Сергей Юрьевич (1967—2021) — российский государственный деятель, полковник юстиции.